Plusieurs navires ont porté le nom de Bougainville :

Militaires 
Plusieurs navires de la Marine française ont porté ce nom :
 la , une frégate corsaire de 32 canons armée de 1780 à 1782 ;
 le , un brick-aviso en service de 1830 à 1856 ;
 le , un aviso de  en service de 1858 à 1889 ;
 l', un aviso de transport lancé en 1875 et renommé Bougainville en 1887 ;
 le , un trois-mâts barque lancé en 1902 et coulé en 1916 ;
 le , un cargo réquisitionné par la Marine en 1914 et pris par les Japonais en 1942 ;
 le , un aviso colonial, navire de tête de sa classe lancé en 1931 et coulé en 1940 ;
 le , un bâtiment de transport et de soutien de 1988 à 2008 ;
 le , un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer  de classe d'Entrecasteaux en service depuis 2016.

Civils 
 le CMA CGM Bougainville, un porte-conteneurs de la compagnie CMA CGM lancé en 2015.
le Bougainville paquebot de croisière de 131 m de longueur, accueillant 184 passagers, appartenant à la compagnie Ponant, naviguant sous pavillon français, mis en service en 2019

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Nom de bateau de la Marine française